Долгий — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Долгий, Алексей Арсентьевич (1907—1981) — директор ЗиО-Подольск, Герой Социалистического труда СССР.
 Долгий, Анатолий Прокофьевич (род. 1935) — металлург, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Долгий, Антон Сергеевич (род. 1992) — украинский футболист.
 Долгий, Борис Семёнович (1908—1940) — Герой Советского Союза.
 Долгий, Степан Иванович (1923—1943) — Герой Советского Союза.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Долгий — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Россия 
 Долгий — посёлок в Икрянинском районе Астраханской области, упразднён в 2013 г.
 Долгий — хутор в Прохоровском районе Белгородской области.
 Долгий — посёлок в Карачевском районе Брянской области.
 Долгий — хутор в Ленинском районе Волгоградской области.
 Долгий — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области.
 Долгий — хутор в Нижнедевицком районе Воронежской области.
 Долгий — посёлок в Большесолдатском районе Курской области.
 Долгий — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.
 Долгий — хутор в Фатежском районе Курской области.
 Долгий — хутор в Мартыновском районе Ростовской области.
 Долгий — посёлок на межселенной территории, возле административной границы с Красноселькупским районом Ямало-Ненецкого автономного округа.

Другие 
 Долгий — остров в Баренцевом море.
 Долгий — остров между Чёрным морем и Ягорлыцким заливом.
 Долгий — река в Томской области, приток Лонтынъяха.

См. также 
 Долгенький
 Долгий Остров